Bear Lake steht für:

Seen:

in Kanada:
 Bear Lake (British Columbia)
 Bear Lake (Manitoba)
 Bear Lake (Quebec)
 Great Bear Lake, in den Nordwest-Territorien, siehe Großer Bärensee

in den Vereinigten Staaten:
 Bear Lake (Aleutians East Borough, Alaska)
 Bear Lake (Aleutians West, Alaska)
 Bear Lake (Kenai Peninsula Borough, Alaska)
 Bear Lake (Sitka, Alaska)
 Bear Lake (Southeast Fairbanks, Alaska)
 Bear Lake (Valdez-Cordova, Alaska)
 Bear Lake (Wrangell, Alaska)
 Bear Lake (Yukon-Koyukuk, Alaska)
 Bear Lake (Arizona)
 Bear Lake (Arkansas County, Arkansas)
 Bear Lake (Desha County, Arkansas)
 Bear Lake (Jackson County, Arkansas)
 Bear Lake (Little River County, Arkansas)
 Bear Lake (Chaffee County, Colorado)
 Bear Lake (Conejos County, Colorado)
 Bear Lake (Garfield County, Colorado)
 Bear Lake (Huerfano County, Colorado)
 Bear Lake (Lake County, Colorado)
 Bear Lake (Larimer County, Colorado)
 Bear Lake (Routt County, Colorado)
 Bear Lake (Lake County, Florida)
 Bear Lake (Monroe County, Florida)
 Bear Lake (Seminole County, Florida)
 Bear Lake (Georgia)
 Bear Lake (Idaho/Utah)
 Bear Lake (Custer County, Idaho)
 Bear Lake (Fremont County, Idaho)
 Bear Lake (Idaho County, Idaho)
 Bear Lake (Rich County, Idaho)
 Bear Lake (Valley County, Idaho)
 Bear Lake (Illinois)
 Bear Lake (Noble County, Indiana)
 Bear Lake (Wabash County, Indiana)
 Bear Lake (Alpine County, Kalifornien)
 Bear Lake (Butte County, Kalifornien)
 Bear Lake (Inyo County, Kalifornien)
 Bear Lake (Lassen County, Kalifornien)
 Bear Lake (Placer County, Kalifornien)
 Bear Lake (Plumas County, Kalifornien)
 Bear Lake (Siskiyou County, Kalifornien)
 Bear Lake (Tuolumne County, Kalifornien)
 Bear Lake (Louisiana)
 Bear Lake (Alcona County, Michigan)
 Bear Lake (Calhoun County, Michigan)
 Bear Lake (Chippewa County, Michigan)
 Bear Lake (Clare County, Michigan)
 Bear Lake (Crawford County, Michigan)
 Bear Lake (Delta County, Michigan)
 Bear Lake (Hillsdale County, Michigan)
 Bear Lake (Houghton County, Michigan)
 Bear Lake (Kalkaska County, Michigan)
 Bear Lake (Lapeer County, Michigan)
 Bear Lake (Lenawee County, Michigan)
 Bear Lake (Luce County, Michigan)
 Bear Lake (Manistee County, Michigan)
 Bear Lake (Marquette County, Michigan)
 Bear Lake (Missaukee County, Michigan)
 Bear Lake (Montmorency County, Michigan)
 Bear Lake (Muskegon County, Michigan)
 Bear Lake (Oceana County, Michigan)
 Bear Lake (Ogemaw County, Michigan)
 Bear Lake (Osceola County, Michigan)
 Bear Lake (Presque Isle County, Michigan)
 Bear Lake (Roscommon County, Michigan)
 Bear Lake (Aitkin County, Minnesota)
 Bear Lake (Anoka County, Minnesota)
 Bear Lake (Becker County, Minnesota)
 Bear Lake (Carlton County, Minnesota)
 Bear Lake (Cass County, Minnesota)
 Bear Lake (Freeborn County, Minnesota)
 Bear Lake (Isanti County, Minnesota)
 Bear Lake (Itasca County, Minnesota)
 Bear Lake (Kandiyohi County, Minnesota)
 Bear Lake (Lake County, Minnesota)
 Bear Lake (McLeod County, Minnesota)
 Bear Lake (Otter Tail County, Minnesota)
 Bear Lake (St. Louis County, Minnesota)
 Bear Lake (Stearns County, Minnesota)
 Bear Lake (Issaquena County, Mississippi)
 Bear Lake (Leflore County, Mississippi)
 Bear Lake (Quitman County, Mississippi)
 Bear Lake (Tallahatchie County, Mississippi)
 Bear Lake (Tunica County, Mississippi)
 Bear Lake (Missouri)
 Bear Lake (Beaverhead County, Montana)
 Bear Lake (Lewis and Clark County, Montana)
 Bear Lake (Lincoln County, Montana)
 Bear Lake (Powell County, Montana)
 Bear Lake (Ravalli County, Montana)
 Bear Lake (Sanders County, Montana)
 Bear Lake (Colfax County, New Mexico)
 Bear Lake (Taos County, New Mexico)
 Bear Lake (Chautauqua County, New York)
 Bear Lake (Hamilton County, New York)
 Bear Lake (Herkimer County, New York)
 Bear Lake (St. Lawrence County, New York)
 Bear Lake (North Dakota)
 Bear Lake (Hood River County, Oregon)
 Bear Lake (Lane County, Oregon)
 Bear Lake (Linn County, Oregon)
 Bear Lake (Marion County, Oregon)
 Bear Lake (Union County, Oregon)
 Bear Lake (Wallowa County, Oregon)
 Bear Lake (Pennsylvania)
 Bear Lake (Anderson County, Texas)
 Bear Lake (Harris County, Texas)
 Bear Lake (Duchesne County, Utah)
 Bear Lake (Garfield County, Utah)
 Bear Lake (Rich County, Utah)
 Bear Lake (Summit County, Utah)
 Bear Lake (Chelan County, Washington)
 Bear Lake (King County, Washington)
 Bear Lake (Kitsap County, Washington)
 Bear Lake (Okanogan County, Washington)
 Bear Lake (Skagit County, Washington)
 Bear Lake (Skamania County, Washington)
 Bear Lake (Snohomish County, Washington)
 Bear Lake (Spokane County, Washington)
 Bear Lake (Whatcom County, Washington)
 Bear Lake (Yakima County, Washington)
 Bear Lake (Barron County, Wisconsin)
 Bear Lake (Bayfield County, Wisconsin)
 Bear Lake (Douglas County, Wisconsin)
 Bear Lake (Forest County, Wisconsin)
 Bear Lake (Iron County, Wisconsin)
 Bear Lake (Langlade County, Wisconsin)
 Bear Lake (Lincoln County, Wisconsin)
 Bear Lake (Marathon County, Wisconsin)
 Bear Lake (Marinette County, Wisconsin)
 Bear Lake (Oconto County, Wisconsin)
 Bear Lake (Oneida County, Wisconsin)
 Bear Lake (Polk County, Wisconsin)
 Bear Lake (Portage County, Wisconsin)
 Bear Lake (Price County, Wisconsin)
 Bear Lake (Rusk County, Wisconsin)
 Bear Lake (Sheboygan County, Wisconsin)
 Bear Lake (Vilas County, Wisconsin)
 Bear Lake (Waupaca County, Wisconsin)
 Bear Lake (Albany County, Wyoming)
 Bear Lake (Big Horn County, Wyoming)
 Bear Lake (Crook County, Wyoming)
 Bear Lake (Fremont County, Wyoming)
 Bear Lake (Sublette County, Wyoming)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bear Lake (Michigan), im Manistee County
 Bear Lake (Pennsylvania), im Warren County
 Bear Lake (Wisconsin), im Rusk County
 Bear Lake Hot Springs, im Bear Lake County, Idaho
 Bear Lake Sands, im Bear Lake County, Idaho
 Bear Lake County, Verwaltungseinheit in Idaho

Sonstiges:
 Bear Lake Outlet, Fließgewässer im Chautauqua County, New York
 Bear Lake Slough, Fließgewässer im Jackson County, Arkansas
 Bear Lake National Wildlife Refuge, Park im Bear Lake County, Idaho
 Bear Lake Sedge Meadow State Natural Area, Park im Barron County, Wisconsin
 Bear Lake State Park, Park im Rich County, Utah
 Bear Lake State Public Fishery Area, Park im Washburn County, Wisconsin
 Bear Lake State Wildlife Management Area, Park im Freeborn County, Minnesota

im NRHP gelistete Objekte:
 Bear Lake Club, Ltd. Clubhouse, in Tallulah, Louisiana, ID-Nr. 01000118
 Bear Lake Comfort Station, in Estes Park, Connecticut, ID-Nr. 87001137
 Bear Lake County Courthouse, in Paris, Idaho, ID-Nr. 77000454
 Bear Lake Market, in Paris, Idaho, ID-Nr. 82000262
 Bear Lake Mounds Archeological District, in Flamingo, Florida, ID-Nr. 96001182
 Bear Lake Ranger Station, in Estes Park, Connecticut, ID-Nr. 87001138
 Bear Lake Stake Tabernacle, in Paris, Idaho, ID-Nr. 72000436

Siehe auch:
 Bear Lake Township
 Bear Paw Lake
 Bear Lakes
 Beard Lake